Línea M2 puede referirse a diversos sistemas de transporte:
La Línea M2 del Metro de Bucarest, en Rumanía.
La Línea M2 del Metro de Palma de Mallorca, en España.
La Línea M2 de la EMT Madrid, en España.